Соревнования среди женщин в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года прошли 8 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Мерибель, Франция. Начало старта было запланировано на 11:30 местного времени. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами. Швейцария, использовав право чемпионки мира выступать в соревнованиях вне квоты, заявила пять спортсменок.   

Всего в стартовом листе значилось 37 горнолыжницы из 18 государств. 

Действующей чемпионкой мира в супергиганте являлась швейцарка Лара Гут-Бехрами, которая на этот раз из-за ошибки на трассе смогла занять только шестое место, проиграв 0,04 сек бронзовым призёрам. Тем не менее Гут-Бехрами попала в десятку лучших в супергиганте на восьмом чемпионате мира подряд (2009—2023).

Чемпионкой стала 26-летняя итальянка Марта Бассино. Ранее только одна итальянка побеждала в супергиганте на чемпионатах мира — Изольде Костнер в 1996 и 1997 годах. Примечательно, что до этой победы Бассино никогда не выигрывала на этапах Кубка мира супергигант. Марта стала двукратной чемпионкой мира, до этого в 2021 году она выигрывала параллельный слалом. 

Второе место заняла чемпионка мира 2017 года в этой дисциплине американка Микаэла Шиффрин, у которой это 12-я медаль чемпионатов мира и третья в супергиганте, при том что все три медали разного достоинства. Корнелия Хюттер из Австрии и Кайса Викхофф Ли из Норвегии разделили третье место и обе получили бронзовые медали, первые в карьере.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Финальный результат

Супергигант